Fontenla puede referirse a:

 Fontenla, localidad española de la parroquia de Vilacova, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 José Luis Fontenla (n. 1944), poeta español en lengua portuguesa;
 Manuel Fontenla Vázquez (1889 - 1965), pintor español;
 Norma Fontenla (1930 - 1971), bailarina argentina;
 Xosé Fontenla Leal (1864 - 1919), intelectual galleguista español.